Lucille Ball (Jamestown, Nova York, 1911 - Los Angeles, Califòrnia, 1989), actriu còmica estatunidenca.
 Llac Lucille, llac de Wasilla, Alaska.
 Karen Lucille Hale (Memphis, 1989), actriu i cantant estatunidenca.